

Geografie

Nederland
 Central Park (Utrecht), een geplande hoogbouwtoren in het Jaarbeurskwartier in de stad Utrecht

Verenigde Staten 
New York
 Central Park (Manhattan), een groot stadspark in Manhattan, New York
 Central Park North-110th Street, een metrostation in Manhattan
Central Park Place, een wolkenkrabber in Manhattan
Central Park West Historic District, een gebied in Manhattan
Central Park South, deel van het park
Harlem Meer, een meer aan het rand van het park
Zie ook: Lijst van beelden in Central Park
 Central Park (Buffalo), een buurt in Buffalo, New York
 Central Park, de voormalige naam van Bethpage (New York), Nassau County, New York
Californië
 Central Park (Glendale), een park in Glendale, Californië
 Central Park (Santa Clarita), een park in  Santa Clarita, Californië
 Central Park (San Mateo), een park in San Mateo, Californië
 Central Park (Lake Elizabeth), een park rondom het Lake Elizabeth, Fremont, Californië
Florida
 Central Park (Largo), een park in  Largo, Florida
 Central Park (Doral), een park in Doral, Florida
Overig (VS)
 Central Park (Alabama), een buurt in Ensley,  Birmingham, Alabama
 Central Park (Atlanta), een park in Old Fourth Ward in Atlanta, Georgia
 Central Park, de voormalige naam van Garfield Park (Chicago), Chicago, Illinois
 Central Park (Louisville), een park in Louisville, Kentucky
 Central Park, de voormalige naam van Loring Park, Minneapolis, Minnesota
 Central Park (Johnstown), een park in Johnstown, Pennsylvania
 Central Park (Washington), een plaats in Grays Harbor County Washington
 Central Park (Wisconsin), een unincorporated area in Kenosha County, Winsconsin

Canada 
 Central Park (Burnaby), een park in Burnaby, British Columbia
 Central Park (Ottawa), een park in centraal Ottawa, Ontario
 Central Park (Winnipeg), a park en buurt in Winnipeg, Manitoba.
 Central Memorial Park, a park in centraal Calgary, Alberta

Andere landen 
 Central Park (Perth), wolkenkrabber in Perth, Australië
 Central Park (Devon), een park in Devon, Engeland
 Central Park (Cluj-Napoca), een park in Cluj-Napoca in Roemenië
 Central Park (Tolyatti), een park in Tolyatti Rusland
 Centraal Park van Helsinki, een park in Helsinki, Finland
 Central Park (Kaohsiung), een park in Kaohsiung, Taiwan
 Central Park (Kolkata), een groot park in Kolkata, India

Sport 
 Central Park (Wigan), een voormalig rugbystadion in Wigan, Lancashire, Engeland
 Central Park (Cowdenbeath), een voetbalstadion in Cowdenbeath, Schotland

Film / Televisie 
 Central Park (1932), een Amerikaanse film uit 1932
 Chestnut: Hero of Central Park (2004), een Amerikaanse jeugdfilm
 A Troll in Central Park (1994), een Amerikaanse animatiefilm
 Central Park (animatieserie), Amerikaanse animatieserie uit 2020

Muziek 
 Live in Central Park (1974), een muziekalbum van King Crimson
 Live from Central Park (1999), een muziekalbum van Sheryl Crow

Lectuur 
 Central Park (strip), een Belgische stripreeks sinds 2005

Wolkenkrabber 
 Central Park Place, een wolkenkrabber in Manhattan
 Central Park (Perth), wolkenkrabber in Perth, Australië
 One Central Park (Sydney), een wolkenkrabber in Sidney
 One Central Park, Dubai, voormalige naam van de wolkenkrabber The Index

Overig 
 Central Park (amusementspark) (1892-1951) een voormalig amusementspark in Allentown, Pennsylvania
 Central Park (winkelcentrum), een winkelcentrum in Fredericksburg, Virginia
 Central Park (Amtrak), een trein van Amtrak van de dienst Clocker